Klass I i ishockey var den näst högsta svenska ishockeyserien för seniorer säsongerna 1927–1941. Den skapades när den tidigare högstaserien Klass I efterträddes av Elitserien. 1941 ersattes Klass I som andradivision av Division II.

Historia 
Första säsongen deltog sex lag, alla från Stockholm, vilket minskade med ett lag till den följande säsongen. Säsongen 1931/32 ökades serien till åtta lag och så förblev det sedan under de återstående säsongerna. Från början spelades serien som en dubbelserie, men några säsonger fick man göra undantag på grund av mildväder, OS-satsningar eller annat.

De första åren flyttades segraren upp till högsta serien, men från 1931/32 flyttades två lag upp. 1938/39 gjordes dock ett undantag då inga lag flyttades varken upp eller ner då man inte kunnat spela färdigt serien. Sista säsongen ändrades spelsättet så att man efter att lagen mött varandra en gång var delade upp den i två grupper med de fyra främsta i en och de fyra bottenlagen i en annan grupp.

Deltagande lag och resultat

Källor